Aglais furcillata är en fjärilsart som beskrevs av Thomas Say 1825. Aglais furcillata ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
furcillata